А́нна Тито́ва: Титова, Анна Владимировна (род. 1984) — современная российская художница.
 Титова, Анна Леонидовна — российская телеведущая, лауреат ТЭФИ-2000.